Kaposvár  beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Kaposvár
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Kaposvár
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Kaposvár
die Universität der Stadt, siehe Universität Kaposvár